Яндекс. Листівки — сервіс компанії Яндекс для розміщення різних онлайн-привітань. Поздоровлення розміщуються на головній сторінці проєкту. До листівки в сервісі можна також додавати текст, мелодію, розміщувати в блогах.

Запущено 2000 року.

2006 року вийшла нова версія сервісу під номером 2.0, нововведенням стали партнерська програма, зміни в наповненні, структурі та дизайні сервісу.

З 2007 у вигляді листівки можна надіслати будь-яку фотографію з користувальницької колекції на Яндекс. Фотках.

Яндекс. Фарби 
Створюються листівки завдяки цій програмі. Її можна використовувати як онлайн, так і офлайн, попередньо завантаживши на комп'ютер. У програмі є набір пензлів та кліпарт. Також можна додавати фотографію або фоторамку.

Цікаві можливості 
На сервісі Яндекс.Фотки також можна відправляти фотографії у вигляді листівок.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка сервісу

Яндекс
Сайти, засновані 2000
Хостинг зображень
Засновані в Росії 2000